Le quatrième gouvernement Sassou-Nguesso fut le gouvernement de la République du Congo en fonction du  au .

Le président Denis Sassou-Nguesso, étant également chef du gouvernement depuis le , choisit et nomme les ministres.

Le gouvernement est nommé le , par le décret . Il est remplacé le  par le Gouvernement Clément Mouamba (1).

Gouvernement

Chef du gouvernement

Ministres d’État

Ministres

Voir aussi

Article connexe 
 Politique de la République du Congo

Références 

Gouvernement de la république du Congo